McKeon ist der Familienname folgender Personen:

 David McKeon (* 1992), australischer Schwimmer
 Doug McKeon (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Emma McKeon (* 1994), australische Schwimmerin
 Howard McKeon (* 1938), US-amerikanischer Politiker
 John McKeon (1808–1883), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Larry McKeon (1944–2008), US-amerikanischer Politiker
 Lindsey McKeon (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Myles McKeon (1919–2016), irisch-australischer Geistlicher, Bischof von Bunbury
 Philip McKeon (1964–2019), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Peter McKeon (1900–1985), US-amerikanischer Philosoph
 Simon McKeon (* 1955), australischer Investmentbanker, Philanthrop
 Stephen McKeon (* 1962), irischer Komponist von Film und Fernsehen

Siehe auch:
 McKeown